Франческа Ск'явоне була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Беатріс Гарсія-Відагані.

Марія Тереса Торро Флор виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Роміну Орланді з рахунком 6–3, 3–6, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Кваліфікувались

щасливий лузер

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, одиночний розряд
2014